Celidium is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het lectotype is Celidium stictarum, maar deze is later heringedeeld naar het geslacht Plectocarpon als Plectocarpon lichenum.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 18 soorten (peildatum oktober 2021):

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht